Cantarello – genere di funghi basidiomiceti
 Cantarello – nome volgare di Cantharellus cibarius

Persone
 Davide Cantarello – ex cestista italiano
 Lorenzo Cantarello – canoista e dirigente sportivo italiano, fratello di Vasco
 Vasco Cantarello – canoista italiano, fratello di Lorenzo

Note